Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2017 – XXX edycja mistrzostw organizowana w Polsce w 2017 roku.

Wybór gospodarza 
Kandydaci do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017:

  (zwycięzca)
 pozostałe państwa zrezygnowały z kandydatury

Obiekty

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2017 uzyskali: gospodarz turnieju oraz 6 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw.

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny.

Zakwalifikowane drużyny

Losowanie grup 

Losowanie fazy grupowej Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017 odbyło się 15 listopada 2016 roku o godz. 20:30 w Krakowie. Ceremonię prowadzili Jerzy Mielewski i Karolina Szostak.

Zasady: 
 Polska jako gospodarz miała prawo do przydzielenia po jednej drużynie do każdej z grup;
 Do przydzielonych zespołów zostaną dolosowane zespoły z trzech kolejnych koszyków (ułożonych według rankingu CEV); 
 W tej samej grupie nie mogą się znaleźć obaj finaliści poprzednich mistrzostw (czyli Słowenia i Francja);

Koszyki

Grupy 
W wyniku losowania utworzyły się 4 grupy liczące po cztery drużyny:

Składy drużyn

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa

Baraże 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Kraków

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Katowice

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Kraków

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Katowice

Półfinały 
 Kraków

Mecz o 3. miejsce 
 Kraków

Finał 
 Kraków

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy